Fléville peut désigner plusieurs communes françaises :
 Fléville, dans les Ardennes ;
 Fléville-devant-Nancy, en Meurthe-et-Moselle ;
 Fléville-Lixières, en Meurthe-et-Moselle.